A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a svéd Frida Hansdotter nyerte. A Magyarországot képviselő Maróty Mariann az 53. helyen végzett, Hozmann Szonja az 1. futamban kiesett.

Eredetileg február 14-én rendezték volna, a kedvezőtlen időjárás miatt február 16-ára halasztották.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon